Terzio steht für:

 Terzio Verlag, ein deutscher Verlag für Kinder-Medien
 Terzio oder Tercio (Militäreinheit), eine spanische Militäreinheit

Terzio ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Terzio (1523–1591), italienischer Maler und Graveur